Kelly Garrett est le nom d'un personnage de la série télévisée Drôles de dames, interprété par Jaclyn Smith.

Histoire du personnage 
Diplômée de l'École de police de Los Angeles, Kelly Garret est engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron, Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontré. Elle est aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières de Los Angeles, Sabrina Duncan et Jill Munroe et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley.
Kelly n'a jamais connu ses parents. Elle a été élevée dans un orphelinat. Là-bas une femme très stricte appelée Babeth l'enfermait dans un placard et lui confisquait sa poupée. Elle enfouira ce souvenir jusqu'à ce que lors d'une enquête son passé resurgisse à cause d'un hypnotiseur.

Dans la série de films 
La série de films se déroule dans la continuité de la série télévisée mais met en scène de nouvelles générations de détective.

Kelly Garret apparaît dans le deuxième film, Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent !, dans lequel elle conseille Dylan à la suite de sa fuite pour protéger ses collègues et amies. Elle refait une nouvelle apparition dans le troisième volet, Charlie's Angels, où elle travaille toujours pour l'agence et félicite Elena tout en lui souhaitant la bienvenue dans l'agence.

Elle fait partie, avec Charlie et John Bosley, des seuls personnages de la série à apparaître dans la série de films.

Anecdotes 
 Jaclyn Smith est la seule « Drôles de dames » à être restée du début de la série (1976) jusqu'à la fin de la série survenue en 1981.

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction
Personnage de fiction féminin